Коош - фамилия:

 Коош, Река (род. 1973) — венгерская певица и актриса, дочь Яноша Кооша.
 Коош, Янош (1937—2019) — венгерский певец и актёр.

См. также 
 Кош
 Кошара